La La Land (2008) — песня американской певицы Деми Ловато из дебютного альбома Don’t Forget
 La La Land (2016) — американский музыкальный романтический комедийно-драматический фильм
 La-La Land Records — американская звукозаписывающая компания

См. также 
 La La La (Never Give It Up) (2003) — дебютный сингл шведской певицы September